Perbersdorf ist der Name folgender Orte:

 Perbersdorf (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Perbersdorf bei Sankt Peter, Ortschaft der Marktgemeinde Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Perbersdorf bei Sankt Veit, Ortschaft der Marktgemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark